David Brolliet (1960-),collectionneur suisse d’art contemporain.
 Jeanne Brolliet, femme exécutée pour sorcellerie à Genève en 1623.